Pouligny peut désigner :
 Pouligny-Notre-Dame, une commune française du département de l’Indre ;
 Pouligny-Saint-Martin, une commune française du département de l’Indre ;
 Pouligny-Saint-Pierre, une commune française du département de l’Indre ;
 le Pouligny-saint-pierre, un fromage fabriqué à Pouligny-Saint-Pierre.

Homonymie de toponyme